Еле́на Фабиа́новна Гне́сина (, Ростов-на-Дону — 4 июня 1967, Москва) — русская и советская пианистка, педагог. Заслуженная артистка Республики (1925), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935). Одна из сестёр Гнесиных, создавших многоступенчатую систему музыкального образования (школа, училище, вуз).

Биография 

Елена Гнесина родилась в семье казённого раввина Ростова-на-Дону Фабиана Осиповича (Файвиша Иоселевича) Гнесина (1837—1891), уроженца местечка Ивенец, выпускника Виленского раввинского училища; мать, Бейла Исаевна Флейтзингер-Гнесина (урождённая Шима-Бейла Шаевна Флейтзингер; 6 марта 1838, Вильно — 1911, Москва), певица, ученица С. Монюшко. Родители заключили брак 15 июля 1863 года в Вильно.

Своё музыкальное образование начала в Ростове-на-Дону. В 1893 году Елена Фабиановна окончила Московскую консерваторию по классу фортепиано В. И. Сафонова; среди её преподавателей были также А. С. Аренский и С. И. Танеев. Вместе со своими сёстрами Евгенией и Марией основала в феврале 1895 года музыкальное училище, ставшее в дальнейшем Музыкальным училищем имени Гнесиных и Российской академией музыки имени Гнесиных. Была директором, художественным руководителем, профессором училища, а с 1944 года — Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Вела фортепианный класс, а также методику преподавания фортепиано. Является автором «Фортепианной азбуки» и другой учебной и методической литературы.

Умерла 4 июня 1967 года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

Ученики 
Елена Фабиановна развивала лучшие традиции русской фортепианной школы. Её известными учениками были пианист Л. Н. Оборин, композитор А. И. Хачатурян, дирижёр Е. Ф. Светланов, дирижёр Г. Н. Рождественский.

Награды и звания 
 два ордена Ленина (14.02.1945; 29.05.1954)
 два ордена Трудового Красного Знамени (03.06.1937, 19.06.1964)
 медали
 Заслуженная артистка Республики (02.1925)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935)

В 1970 году был организован Музей-квартира Е. Ф. Гнесиной.

Память 
Елене Гнесиной в Москве перед зданием Концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных установлен памятник (со стороны Малого Ржевского переулка).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Лобанова. Е. Ф. Гнесина

Выпускники Московской консерватории
Женщины-композиторы Российской империи
Российская академия музыки имени Гнесиных
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Авторы учебников
Сёстры Гнесины